Okręty US Navy o nazwie USS "Cardinal":
 Pierwszy  był trałowcem typu Lapwing. W służbie w czasie I i II wojny światowej.
 Drugi  był wcześniej cywilną jednostką rybacką "Jeanne D'Arc". W służbie US Navy jako trałowiec w czasie II wojny światowej.
 Trzeci "Cardinal" (AM-393) miał być trałowcem, ale jego budowa została przerwana przed wodowaniem.
 był trałowcem. W służbie w czasie II wojny światowej, wielokrotnie przeklasyfikowany.
 był niszczycielem min typu Osprey. Przekazany Egiptowi w styczniu 2007.

Cardinal